Fingal kan syfta på : 

 Fingal (namn) – ett keltiskt namn
 Fingal (båt) – en segelbåt ritad av Knud H. Reimers
 Sporting Fingal F.C. – en tidigare fotbollsklubb på Irland 2007–2011

Geografi

Australien 

 Fingal (ort), Tasmanien, Break O'Day, 
 Fingal (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula,

Irland 

 Fingal (Dublin) – ett grevskap på Irland

Storbritannien 

 Fingals grotta – en grotta på Staffa, Inre hebriderna

Se även  
 Finn (mytologi)

Robotskapade Australienförgreningar